1988 Голяма награда на Австралия е 4-то за Голямата награда на Австралия и шестнадесети последен кръг от сезон 1988 във Формула 1, провежда се на 13 ноември 1988 година на пистата Аделаида в Австралия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Австралия